Obomsawin ist der Familienname folgender Personen:

 Alanis Obomsawin (* 1932), amerikanisch-kanadische Abenaki-Filmemacherin und Filmproduzentin, Sängerin, Künstlerin und Aktivistin
 Diane Obomsawin (* 1959), frankokanadische Animatorin, Autorin, Comic-Künstlerin und Illustratorin
 Mali Obomsawin (* um 1995), amerikanische Folk- und Jazzmusikerin sowie Songwriterin